Hendrik Helmke, ismert nevén Dico (Winsen, 1987. július 13. –) német labdarúgó, a finn KPV középpályása. Rendelkezik brazil állampolgársággal is.

További információk 
Hendrik Helmke adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1987-ben született személyek
Harburg járásiak
Német labdarúgók
A Lüneburger SK labdarúgói
A VfB Lübeck labdarúgói
A Tromsø labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek